Волынецкий сельсовет:

Беларусь 
 Волынецкий сельсовет (Витебская область) — сельсовет, Верхнедвинский район, Витебская область
 Волынецкий сельсовет (Гомельская область) — сельсовет, Кормянский район, Гомельская область